Едуард Алберт (1841–1900) — чеський хірург і письменник
 Франтішек Алберт (1856–1923) — чеський письменник